Detta är en lista över vulkaner i Kenya.

Referenser 
''Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia och fakta kollad mot The Smithsonian's Global Volcanism Programs hemsida

Volcano Alive har också använts till att lägga in fakta.

Kenya
Vulkaner i Kenya